7-я армия () — итальянская армия, существовавшая во время Второй мировой войны. Армия была сформирована 3 раза на территории Италии, в боевых действиях участия не принимала.

1-е формирование 

7-я итальянская армия была сформирована в сентябре 1939 года. Меньше чем через 3 месяца активной воинской службы армия была расформирована 14 декабря 1939 года.

2-е формирование 

Армия была вновь сформирована 12 июня 1940, как резервное соединение для итальянских войск, участвовавших во Вторжении во Францию. 31 октября 1940 расформирована.

3-е формирование 

30 сентября 1941 года армия была вновь сформирована в Южной Италии для обороны регионов Лацио, Апулия и Кампания. В 1942 году части армии были также размещены в Калабрии. После капитуляции Италии (8 сентября 1943) была расформирована. Солдаты армии были разоружены немцами и отпущены по домам.

Командующие армией 

 генерал Эммануэль Филиберто дуко ди Пустойа (1940)
 генерал Франческо Зингалес (1941 - 1942)
 генерал Адальберто дука ди Бергамо (1942 - 1943)
 генерал Марио Арисио (1943)

Литература 

 Albert N. Garland & Howard McGaw Smyth - Sicily and the Surrender of Italy – The United States Army in World War II: The Mediterranean Theater of Operations 
 W. Victor Madeja – Italian Army Order of Battle: 1940-1944 – Between Fascism and Monarchy

Итальянские армии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1939 году